Silkeborg Kommune er en kommune i Region Midtjylland. Den nuværende kommune blev dannet ved kommunalreformen 2007 ved sammenlægning af :
 Gjern Kommune
 Silkeborg Kommune (1970-2006)
 Them Kommune
 Kjellerup Kommune
Den konservative Jens Erik Jørgensen var den første borgmester i kommunen efter sammenslutningen.

Byer 

Resenbro 1.813

Politik

Mandatfordeling

Nuværende byråd

Byråd 2018-2022

Liste over borgmestre

Sogne i Silkeborg Kommune 
Medlemmer af Folkekirken (indbyggere) pr. 1. juli 2010

Referencer 

 statistikbanken.dk Danmarks Statistik
 Krak kortsøgning (kommunegrænse synlig men printes ikke ud!)

Se også 
 Kategorien Byer i Silkeborg Kommune

Kommuner i Region Midtjylland